Mojo (hoodoo), een amulet dat voor hoodoodoeleinden wordt gebruikt
 Mojo (Marvel), een personage van Marvel Comics
 Mojo (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
 Mojo (saus), een pittige saus van de Canarische Eilanden
 Mojo (tijdschrift), een Brits muziektijdschrift
 Mojo (volk), een volk
 Mojo (zoogdier), een geslacht van fossiele zoogdieren
 Mojo (toneelstuk), een toneelstuk van Jez Butterworth

 Mojo (Andong), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Bringin), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Cluwak), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Kalitidu), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Mojo), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Padang), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Ringinarum), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojo (Ulujami), een bestuurslaag in Indonesië

 Mojo Concerts, een Nederlands concertpromotor